Dzień Solidarności Społecznej – ogólnopolska inicjatywa społeczna. Ideą DSS jest mobilizowanie społeczeństwa do przemyśleń i pozytywnej reakcji na problem, który jest tematem przewodnim obchodów DSS w danym roku.

Historia 
Pomysłodawcą i krajowym koordynatorem Dnia Solidarności Społecznej jest Andrzej J. Moroz, psychopedagog z Lublina, założyciel Terapeutycznego Ośrodka Wsparcia i Edukacji Rodziny w Lublinie (2002), Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Bo Warto" (2006), a wcześniej organizator pomocy Polakom na Wschodzie (1994–1996), współpracownik Matki Teresy z Kalkuty (założyciel Lubelskiego Oddziału Ruchu Solidarności z Krajami Trzeciego Świata Maitri (1982), propagator idei honorowego krwiodawstwa, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Potrafisz".

Dzień Solidarności Społecznej odbywał się dotąd m.in. w 2003 (ofiary przemocy domowej), 2004 (sieroty), 2005 (adopcje - protest przeciwko publicznemu pomniejszaniu roli adopcji przez organizacje przyjaciół zwierząt i niektórych dziennikarzy - "adopcje zwierząt"), 2006, 2007 i 2008 (wsparcie dla dzieci z ADHD), 2009 - zwrócenie uwagi na dzieci z FAS, 2010 r. - solidarność z powodzianami połączona ze zbiórką darów dla najbardziej poszkodowanych. IX edycja DSS w 2011 poświęcona była dzieciom niepełnosprawnym. X - jubileuszowy - Dzień Solidarności Społecznej przebiegał pod hasłem pomocy pełnym sierotom (śmierć obydwojga rodziców, odrzucenie przez rodzinę biologiczną) – usamodzielniającym się byłym wychowankom domów dziecka. W roku 2015 w ramach Dnia Solidarności Społecznej zorganizowana była zbiórka krwi (krwiobus RCKiK w Lublinie), pokaz wyposażenia polskich żołnierzy w okresie powojennym, a wszyscy zainteresowani mogli nauczyć się podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zarówno niemowlęciu, jak i osobom dorosłym. Z kolei w 2017 roku w ramach Pikniku Solidarności organizowanego z okazji XIV DSS 11 czerwca w Wojciechowie zorganizowano m.in. rejestrację potencjalnych dawców szpiku kostnego, Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, I Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Harcerzy Ringo oraz pokaz taktyki w wykonaniu harcerzy z drużyn specjalnościowych z Krakowa i Buska Zdroju. W tym samym czasie w Poznaniu, Brudzewicach (woj. łódzkie) i Lublinie honorowi dawcy krwi udadzą się do punktów krwiodawstwa. W czasie XV edycji DSS (2018 r.) poza Międzynarodowym Przeglądem Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, w którym brali udział wykonawcy z kilku środowisk harcerskich z Polski i Białorusi, ponownie przeprowadzono akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego zaś strażacy OSP KSRG Wojciechów zaprezentowali możliwości techniczne swojego sprzętu. W roku 2019, z okazji XVI DSS obchody miały podobny charakter i przebieg. W międzyczasie prowadzono zbiórkę na pomoc poszkodowanym wskutek trąby powietrznej z Wojciechowa. Instruktorzy ratownictwa i ratownicy medyczni ze Stowarzyszenia Ratownictwa Polskiego prowadzili naukę udzielania pierwszej pomocy dzieciom i dorosłym, a strażacy OSP KSRG Wojciechów zaprezentowali sprzęt pożarniczy. Główne obchody XVII Dnia Solidarności Społecznej w roku 2020 odbywać się miały w Nałęczowie. Niestety pandemia Covid-19 uniemożliwiła przeprowadzenie imprez towarzyszących. Od 2021 roku Dzień Solidarności Społecznej poświęcony jest podopiecznym domów dziecka i innych zinstytucjonalizowanych placówek pieczy zastępczej.

Symbolem DSS jest Złota Wstążka oraz  Dobre Anioły – anioły z zielonymi skrzydłami rozdające ulotki i informatory oraz Złote Wstążki przechodniom. Każdy DSS kończy się wypuszczeniem w niebo Listów do Aniołów - balonów lub lampionów, do których doczepione są dobre życzenia dla świata, oraz ulotka o idei DSS. Obchody na przestrzeni dziesięciu edycji organizowane były m.in. w: Bełżycach, Gdyni/Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Puławach, Radomiu, Rzeszowie, Poznaniu, Terespolu i Wojciechowie. W 2013 roku po raz pierwszy DSS zyskał zainteresowanie we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, a nawet dalekiej Brazylii. Z tych krajów organizatorzy otrzymali słowa poparcia i wyrazy solidarności z polskimi sierotami.

Obchody 
Dotychczas  organizowane w ramach DSS imprezy miały miejsce w kilkudziesięciu miastach Polski. W ramach obchodów DSS organizowane są konferencje naukowe, warsztaty edukacyjne, spotkania okolicznościowe i rekreacyjno-sportowe dla dzieci, koncerty, konkursy i pokazy. Wydawane są okolicznościowe plakaty, ulotki oraz prowadzona kampania medialna. Od 2014 roku kolejnym elementem DSS jest akcja honorowego oddawania krwi. 

W latach 2009-2010 organizatorem DSS była fundacja "Dobre Anioły". W roku 2011 organizację DSS koordynowało ponownie Stowarzyszenie TOWER. W roku 2012 Dzień Solidarności Społecznej nie był organizowany. X edycja DSS zorganizowana została po roku przerwy w 2013 roku przez Fundację Inicjatyw Społecznych "Potrafisz", która otrzymała pełnię praw do DSS oraz jest spadkobiercą tradycji tej imprezy charytatywno-informacyjnej na kolejne lata. Od 2019 roku organizatorem DSS jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Potrafisz". W ramach obchodów DSS od 2017 roku organizowane są także Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej, Mistrzostwa Polski Harcerzy w Ringo, pokazy i nauka udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego i akcje oddawania krwi.

Jubileuszowy X Dzień Solidarności Społecznej zorganizowany 29 września 2013 r. miał na celu zwrócenie uwagi na los sierot i młodzieży porzuconej przez rodziny biologiczne. Przy okazji X edycji DSS Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu zorganizował konkurs na kartkę pocztową pod hasłem "Bez matki, bez ojca, bez domu... bez szans?". Okolicznościowe wydarzenia miały też miejsce m.in. w Bełżycach i po raz pierwszy w Wojciechowie. W miejsce wypuszczanych w niebo balonów (Listy do Aniołów) zapoczątkowano nową tradycję - na zakończenie DSS wypuszczono płonące lampiony. Podobny przebieg zaplanowano dla kolejnych edycji DSS. 
Od 2008 roku 23 grudnia organizowany jest też Dzień Dziecka bez Rodziny (d. Dzień Smutnego Dziecka). Jest to dzień poświęcony dzieciom zaniedbanym i opuszczonym przez rodziny oraz dzieciom przebywającym w placówkach opieki zastępczej.

Zobacz też 
 Inne dni i tygodnie solidarności

Bibliografia 
 
 
 
 
 https://web.archive.org/web/20131002171154/http://filantropia.eu/index.php?p=1_29_Dzie-Solidarno-ci-Spo-ecznej-12-VI DSS
 https://web.archive.org/web/20131002172132/http://filantropia.eu/index.php?p=1_30_Dzie-Dziecka-bez-Rodziny-23-grudnia DDR

Linki zewnętrzne 
 Dzień Solidarności Społecznej na YouTube [2010-06-14]
  koordynator ogólnokrajowy DSS.

Solidarności Społecznej
Programy i kampanie społeczne